Toluca – comune messicano
 Toluca – comune statunitense nello Stato dell'Illinois
 Toluca – meteorite ferroso trovato in Messico nel 1776 vicino a Toluc